Маян (Росія) () — селище у Кунашацькому районі Челябінської області Російської Федерації.
 Маян (Франція) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.